Rob Brown jégkorongozó 
Rob Brown zenész
Rob Brown színész